Ashley Heights ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ashley Heights (Delaware), im New Castle County
 Ashley Heights (Massachusetts), im Bristol County
 Ashley Heights (Hoke County, North Carolina)
 Ashley Heights (Stanly County, North Carolina)
 Ashley Heights (South Carolina), im Charleston County